ФРГ — Федеративная Республика Германия:

 ФРГ — Германия — современное государство.
 ФРГ — Западная Германия — немецкое капиталистическое (в противовес советскому: «ГДР») государство, существовавшее в 1949—1990 годах.

См. также 
 FRG — Гватемальский республиканский фронт — политическая партия.